PBK steht für:
 Professioneller Basketball-Klub, Namensbestandteil von:
 PBK ZSKA Moskau
 PBK Akademik Sofia, siehe Akademik Sofia (Basketball)
 PBK – Die persönliche Betriebskrankenkasse, siehe BKK Provita
 Flughafen Pack Creek, Alaska, USA (IATA-Code)
 Plasmabikarbonatkonzentration, siehe Säure-Basen-Haushalt

Abkürzung